Ammóchostos kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Eparchía Ammochóstou, distrikt, 
 Famagusta (distriktshuvudort i Cypern), Eparchía Ammochóstou, 

Robotskapade Cypernförgreningar